Rawcliffe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Rawcliffe (distrikt i Storbritannien, City of York), England, 
 Rawcliffe (distrikt i Storbritannien, East Riding of Yorkshire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar